Село:
 Червоний Промінь — колишня назва села Промінь (Дніпропетровська область, Криничанський район)
 Червоний Промінь — колишня назва села Промінь (Миколаївська область, Снігурівський район)

ЗМІ:
 Червоний промінь — сумська молодіжна газета радянського періоду.

Див. також 
 Красний Луч (значення)